Das Damendoppel der Australian Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Patty Fendick und Meredith McGrath, das Fernández und Swerawa in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1994